Trenton Capitols, franchigia statunitense di pallacanestro, attiva nella EPBL nel 1955-56
 Trenton Capitols, franchigia statunitense di pallacanestro, attiva nella EBA nel 1975-76